Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1899/1900 — 10-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Белфаст Селтик в первый раз в своей истории выиграл чемпионат Северной Ирландии. Сезон не был полностью доигран, так как футбольный клуб Роял Скотс, состоящий из королевских шотландцев, отправили воевать во Вторую англо-бурскую войну.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1899/00 (архив)
 Статистика на RSSSF

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Спорт в Великобритании в 1899 году
Спорт в Великобритании в 1900 году